Migracija (lat. migratio "seoba", "putovanje") ima više značenja:

 migracija (sociologija), u širem smislu, prostorna pokretljivost stanovništva; u užem smislu, trajna promjena mjesta stalnog boravka pojedinca ili skupina stanovništva;
 migracija (zoologija) selidba dijela ili cijelih životinjskih populacija unutar ili iz određenog biotopa;
 migracija (genetika), u populacijskoj genetici jedan od četiri evolucijska faktora; 

izvedeni pojmovi:
 iseljavanje (emigracija)
 useljavanje (imigracija)